Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Monterrey Open) van 2014 vond plaats van 31 maart tot en met 6 april 2014 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Het tweede reekshoofd Ana Ivanović uit Servië won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Jovana Jakšić in twee sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Monterrey op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de tweede van 2014.

Dubbelspel – Het als derde geplaatste duo Darija Jurak en Megan Moulton-Levy won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Tímea Babos en Volha Havartsova in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-dubbelspeltitel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Monterrey 2014
Monterrey